Dombe peut désigner :
 (historiquement) la Dombes, une région naturelle de l'Ain
 les Dombe, une population du Zimbabwe
 le dombe, une langue bantoue

Voir aussi  et Dombes